Hubert Damisch (1928-2017), historien de l'art et philosophe français ;
 Gunter Damisch (1958-2016), peintre autrichien.